

Patronymes 

 Jeanne Savonnet (1646-1721), « fille du Roy », pionnière de la Nouvelle-France (Canada).
 Henri Savonnet (1915-1998) professeur de philosophie